Lake George (« lac George » en français) est le nom donné à plusieurs localités ou étendues d'eau :

Localités

 Lake George, une ville dans le comté de Park au Colorado ;
 Lake George, un village dans l'État du Michigan ;
 Lake George, une ville du comté de Warren dans l'État de New York ;
 Lake George, un village du comté de Warren dans l'État de New York ; 
 Lake George, une municipalité du comté de Hubbard dans l'État du Minnesota ;
 Lake George, une municipalité du comté de Stearns dans l'État du Minnesota.